Simon zur Lippe ist der Name folgender Personen:

* Simon zur Lippe (Domherr) († 1334), Domherr in Münster
 Simon I. (Lippe) (um 1261–1344), Landesherr der Herrschaft Lippe
 Simon III. (Lippe) (um 1340–1410), Landesherr der Herrschaft Lippe
 Simon IV. (Lippe) (um 1404–1429), Landesherr der Herrschaft Lippe
 Simon V. (Lippe) (1471–1536), Edelherr und Graf zur Lippe
 Simon VI. (Lippe) (1554–1613),  Reichsgraf und Landesherr der Grafschaft Lippe-Detmold
 Simon VII. (Lippe) (1587–1627), Landesherr der reformierten Grafschaft Lippe-Detmold 
 Simon Ludwig (Lippe) (1610–1636), Graf zu Lippe
 Simon Philipp (Lippe) (1632–1650), Landesherr der Grafschaft Lippe
 Simon Heinrich (Lippe) (1649–1697), Landesherr der Grafschaft Lippe-Detmold
 Simon Heinrich Adolf (Lippe) (1694–1734), Landesherr der Grafschaft Lippe
 Simon August (Lippe) (1727–1782), Landesherr der Grafschaft Lippe

Siehe auch:
 Simon I. von Paderborn
 Simon III. (Paderborn)